La Coppa di Israele 2012-2013 è la 53ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Nokia Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2012-2013

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
Coppa di Israele di pallacanestro maschile